Tadeusz Łomnicki (1927–1992) – aktor
 Tadeusz Piotr Łomnicki (ur. 1968) – aktor